Православље се може односити на:

 Православље, огранак хришћанства;
 Западно православље, посебан огранак православља који негује западне итургијске традиције
 Неканонско православље, назив за непризнате вјерске заједнице које себе сматрају православним;
 Православље (новине), званично гласило Српске патријаршије.

Види још 
 Православна црква (вишезначна одредница)